

Patronyme 

 Sigurd Swane (1879-1973), peintre et poète danois ;
  (1876-1960), peintre danoise, épouse de Sigurd Swane ;
 Lars Swane (1913-2002), peintre danois, fils de Christine et Sigurd Swane.

Autre 
 L'association Swane, association française de soutien aux enfants hospitalisés en séjour de longue durée.